Grand Junction puede referirse a:
 Grand Junction (Colorado), ciudad en el condado de Mesa, estado estadounidense de Colorado.
 Grand Junction (Iowa), ciudad en el condado de Greene, estado estadounidense de Iowa.
 Gand Junction (Míchigan), área no incorporada en el municipio de Columbia (condado de Van Buren, Míchigan).
 Grand Junction (Tennessee), ciudad en los condados de Hardeman y Fayette en el estado estadounidense de Tennessee.